Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Grand Prix) van 2022 vond plaats van 11 tot en met 17 juli 2022 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Joelija Poetintseva was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de Servische Aleksandra Krunić.

De als eerste geplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková strandde al in de eerste ronde.

Kwalificante Bernarda Pera uit de Verenigde Staten van Amerika won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Servische Aleksandra Krunić in twee sets – gedurende het gehele toernooi verloor zij geen enkele set. Pera wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Mihaela Buzărnescu en Fanny Stollár had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Stollár speelde samen met landgenote Tímea Babos – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Katarzyna Piter en Kimberley Zimmermann.

Ook het eerste reekshoofd, Laura Siegemund en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Zij verloren van de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Georgische duo Ekaterine Gorgodze en Oksana Kalasjnikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Katarzyna Piter en Kimberley Zimmermann in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Gorgodze had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Kalasjnikova zes.

De Belgische Kimberley Zimmermann was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2022 - 1
Boedapest - 1